

Cinema
Stolen - Rapiti (Stolen o Stolen Lives) – film del 2009 diretto da Anders Anderson
Stolen – documentario del 2009 diretto da Violeta Ayala e Dan Fallshaw
Stolen – film TV del 2011 diretto da Justin Chadwick
Stolen – film del 2012 diretto da Simon West

Letteratura
Stolen - Preda della notte – romanzo del 2003 di Kelley Armstrong 
Stolen – romanzo del 2009 di Lucy Christopher

Musica
Stolen – singolo del 2006 dei Dashboard Confessional 
Stolen – singolo del 2008 di Jay Sean
Stolen Dance – singolo dei Milky Chance del 2013, dall'album Sadnecessary

Altro
Stolen – videogioco stealth del 2005